LEN Europa Cup 2018 – torneo di pallanuoto femminile
 LEN Europa Cup 2018 – torneo di pallanuoto maschile